Ce titre peut désigner :
 Les Cavaliers, une comédie grecque d'Aristophane ;
 Les Cavaliers (Vsadniki), un film soviétique d'Igor Savtchenko ;
 Les Cavaliers, un western de John Ford avec John Wayne, sorti en 1959 ;
 Les Cavaliers, un roman d'aventures de Joseph Kessel ;
 Les Cavaliers, un film d'aventures de John Frankenheimer adapté du roman de Kessel, avec Omar Sharif, sorti en 1971.